Paola Pérez – atleta ecuadoriana
Paola Pérez – nuotatrice venezuelana